Kas (empresa basca), empresa alimentària basca coneguda pel seus emblemàtics refrescos amb sabors de taronja, llimona, poma i bitter 
 Kas (equip ciclista), equip de ciclisme en ruta basc que va existir entre 1956-79 i 1986-88
 Skil-Kas-Miko, equip ciclista patrocinat per Kas
 KAS o Koordinadora Abertzale Sozialista, entitat creada el 1975 que aplegava diverses organitzacions del Moviment d'Alliberament Nacional Basc
 Alternativa KAS, programa marc polític de la Koordinadora Abertzale Sozialista i, per extensió, de tota l'esquerra abertzale
 Christopher Kas (Trostberg, Alemanya Occidental, 1980), tennista alemany retirat